Mit Mildenhall kann gemeint sein:

Mildenhall (Suffolk), eine Stadt in Suffolk, England
 ein in der Nähe dieser Stadt gefundener spätrömischer Silberschatz, siehe Schatz von Mildenhall
RAF Mildenhall, ein Luftwaffenstützpunkt nahe Mildenhall (Suffolk)
Mildenhall (Wiltshire), ein Dorf in Wiltshire, England

Familienname:
 William James Mildenhall, früherer Photograph von Canberra, Australien